Ein Random Walk ( zufällige (stochastische) Irrfahrt, zufällige Schrittfolge, Zufallsbewegung, Zufallsweg) ist ein mathematisches Modell für eine Verkettung zufälliger Bewegungen. Es handelt sich um einen stochastischen Prozess in diskreter Zeit mit unabhängigen und identisch verteilten Zuwächsen. Random-Walk-Modelle eignen sich für nichtdeterministische Zeitreihen, wie sie beispielsweise in der Finanzmathematik zur Modellierung von Aktienkursen verwendet werden (siehe Random-Walk-Theorie). Mit ihrer Hilfe können auch die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Messwerten physikalischer Größen verstanden werden. Der Begriff geht zurück auf Karl Pearsons Aufsatz  aus dem Jahr 1905. Die deutsche Bezeichnung Irrfahrt wurde von George Pólya erstmals im Jahr 1919 in der Arbeit Wahrscheinlichkeitstheoretisches über die „Irrfahrt“ verwendet.

Definition 

Sei  eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen mit Werten in , die alle die gleiche Verteilung besitzen. Dann heißt der durch

definierte stochastische Prozess  ein Random Walk in  oder ein d-dimensionaler Random Walk. Hierbei ist  deterministisch, häufig wird  gewählt. Ein Random Walk ist also ein diskreter Prozess mit unabhängigen und stationären Zuwächsen.

Man kann Random Walks oder Irrfahrten analog auch in Riemannschen Mannigfaltigkeiten definieren. Bei Irrfahrten auf Graphen spricht man von Zufallspfaden.

Weist der Random Walk Korrelationen auf, so spricht man von einem korrelierten Random Walk.

Eindimensionaler Fall 

Der einfache eindimensionale Random Walk (siehe auch symmetrische einfache Irrfahrt) ist ein grundlegendes Einführungsbeispiel, das auf mehrere Dimensionen erweitert und verallgemeinert werden kann; er hat aber bereits selbst zahlreiche konkrete Anwendungen. Beim eindimensionalen Random Walk bilden die einzelnen Schritte einen Bernoulli-Prozess, das heißt, eine Folge von unabhängigen Bernoulli-Versuchen.

Eine beliebte Veranschaulichung lautet wie folgt (siehe auch Drunkard’s Walk): Ein desorientierter Fußgänger läuft in einer Gasse mit einer Wahrscheinlichkeit  einen Schritt nach vorne und mit einer Wahrscheinlichkeit  einen Schritt zurück. Seine zufällige Position nach  Schritten wird mit  bezeichnet, ohne Einschränkung sei seine Startposition . Dann ist also  oder  für alle .

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit , dass er sich genau im -ten Schritt an der Stelle  befindet? Antwort: Der Fußgänger hat insgesamt  Schritte gemacht, davon  Schritte nach vorne und  Schritte zurück. Seine Position nach  Schritten ist also  und die Wahrscheinlichkeit dafür lautet
,
denn die Anzahl der Schritte nach vorne folgt einer Binomialverteilung.

Oft interessiert man sich speziell für den ungerichteten oder symmetrischen Random Walk mit . Dies ist auch die einzige Parameterwahl, die zu einer rekurrenten Markow-Kette führt, das heißt, dass der Läufer unendlich oft zum Ursprung zurückkehrt. Die aufsummierten Zufallsvariablen sind dann alle Rademacher-verteilt.

Wenn die Schritte mit  bezeichnet werden, gilt  oder  für alle  und . Für den Erwartungswert der Schritte gilt jeweils . Des Weiteren ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der zurückgelegten Strecke symmetrisch um , und auch der Erwartungswert ist . Das Vorankommen des Fußgängers kann man dann nur durch den mittleren quadratischen Abstand vom Ausgangspunkt, also durch die Varianz der Binomialverteilung beschreiben: . Wegen , und  für alle  folgt daraus:

Die Standardabweichung  ist die Quadratwurzel aus der Varianz, also gilt .

Das ist ein wichtiges Ergebnis, mit dem eine charakteristische Eigenschaft von Diffusionsprozessen und brownscher Molekularbewegung wiedergefunden wird: Das mittlere Quadrat des Abstands eines diffundierenden Teilchens von seinem Ausgangsort wächst proportional zur Zeit.

Eine erste Verallgemeinerung besteht darin, dass bei jedem Schritt eine zufällige Schrittlänge zugelassen ist. Die nebenstehende Abbildung zeigt beispielsweise fünf Simulationen für  Schritte mit einer Schrittlänge, die im Intervall  gleichverteilt ist. In diesem Fall beträgt die Standardabweichung für jeden Schritt . Die Standardabweichung einer derartigen Zufallsbewegung mit  Schritten beträgt dann  Einheiten. Sie ist als rote Linie für positive und negative Entfernungen eingezeichnet. Um diese Strecke wird sich der Fußgänger im Mittel fortbewegen. Die relative Abweichung  konvergiert gegen 0, die absolute Abweichung  wächst hingegen unbeschränkt.

Ist  die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an der Stelle  zum Zeitpunkt  zu finden und  die Anzahl der Schritte pro Zeitintervall. Die zeitliche Entwicklung von  kann wie folgt beschrieben werden: Es ergibt sich ein Zuwachs der Wahrscheinlichkeit durch Schritte, die mit der Wahrscheinlichkeit  für ein Schritt von  nach  vorkommen, von einem der benachbarten Orte  und  und einen Abfluss durch Schritte vom Ort  zu einem der Nachbarn  und . Daraus ergibt sich die sogenannte Mastergleichung

wobei .

Allgemeiner Fall

Satz von Pólya 

Nach dem Satz von Pólya ist die Rückkehrwahrscheinlichkeit zum Start für einen vorgegebenen Startpunkt  für 1 Dimension und für 2 Dimensionen gleich 1 und für 3 oder mehr Dimensionen kleiner als 1. Ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr zum Startpunkt eines Gitters mit D Dimensionen definiert als , dann gilt:
 Für  und  ist  rekurrent, es ist also  für alle . Die symmetrische einfache Irrfahrt kehrt also fast sicher zu ihrem Startpunkt zurück und tut dies damit auch unendlich oft.
 Für   ist  transient, es ist also  für alle . Somit kehrt die symmetrische einfache Irrfahrt fast sicher nur endlich oft zu ihrem Startpunkt zurück.

Ungleichungen

Eindimensionaler Random Walk 
Es sei  die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Teilchen im Zeitintervall  am Ausgangspunkt befindet. Dann existieren zwei Konstanten  und , sodass für genügend große  und  mit  folgende Ungleichung gilt:

Zweidimensionaler Random Walk 
Es sei  die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Teilchen im Zeitintervall  am Ausgangspunkt befindet. Dann existiert eine Konstante , sodass für genügend große  und  mit  folgende Ungleichung gilt:

Außerdem existiert eine Konstante , sodass für genügend große  und  mit  folgende Ungleichung gilt:

Literatur 
 Rick Durrett: Probability: Theory and Examples. 4. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2010, ISBN 978-0-521-76539-8, Kapitel 4. Random Walks.
 Norbert Henze: Irrfahrten und verwandte Zufälle. Springer Spektrum, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-658-01850-4.
 Barry D. Hughes: Random Walks and Random Environments: Volume 1: Random Walks. Oxford University Press, USA 1995. ISBN 0-19-853788-3.
 Frank Spitzer: Principles of Random Walk. 2. Auflage. Springer-Verlag, New York u. a. 1976, ISBN 0-387-95154-7.

Siehe auch 
 Zufallspfad
 Markow-Kette
 Freely-Jointed-Chain-Modell
 PageRank
 Anomale Diffusion

Einzelnachweise 

Stochastischer Prozess
Zeitreihenanalyse
Ökonometrie